Lukács Péter (1946) brácsaművész
 Lukács Péter (1950) sakkozó
 Lukács Péter (1978) gitáros (Bikini együttes)
 Lukács Péter (1984) brácsaművész
 Lukács Péter, kézilabdázó